Klíčov může označovat:

 Klíčov – malá vesnice, část obce Kočov v okrese Tachov
 Klíčov (středisko) – Církevní středisko výchovné péče v Křešíně na Pelhřimovsku.
 Klíčov (usedlost) – zaniklá usedlost v Praze 9 – Vysočanech
 Klíčov u Mrákova – dřívější obec Klíčov v okrese Domažlice, nyní katastrální území, na němž leží Nový Klíčov, Starý Klíčov a Mlýneček (části obce Mrákov v okrese Domažlice)
 Klíčov (Zámek a klíč) - usedlost rodiny Locků z komiksové série Joea Hilla